Elmora ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elmora (New Jersey), im Union County
 Elmora (Pennsylvania), im Cambria County